La notion de similarité intervient dans plusieurs domaines.

En linguistique 

 Similarité lexicale

En mathématiques appliquées et informatique 

 Similarité (informatique)
 Similarité cosinus
 Similarité sémantique
 Matrice de similarité
 Modèle de similarité textuelle
 Mesure de similarité

En exobiologie 

 Indice de similarité avec la Terre

Faux amis 

Le terme anglais  peut désigner
 une similitude en géométrie ;
 une matrice semblable en algèbre linéaire.